Деревная — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Деревная — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Деревная — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Деревная — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Деревная — агрогородок в Слонимском районе Гродненской области.
 Деревная — агрогородок в Столбцовском районе Минской области.